Westfalenbahn, een Duits openbaarvervoerbedrijf
Wereldvereniging van Boeddhisten (World Fellowship of Buddhists)
The World Factbook, een informatieve jaaruitgave van de CIA
VV WFB, een amateurvoetbalvereniging uit Ouddorp